The Missing Heir – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Missing Heir – cortometraggio del 1915 diretto da James Gordon, Leopold Wharton, Theodore Wharton